Die Saison 1996/97 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die einundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TV Fischbek Hamburg. Absteigen musste der SC Langenhorn Hamburg.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 SV Marzahn Berlin
 VC Olympia Berlin
 TSV Spandau Berlin
 USC Braunschweig
 SCU Emlichheim
 TV Fischbek Hamburg
 SC Langenhorn Hamburg
 TV Hörde
 VC Marl
 USC Münster II
 1. VC Vechta

Absteiger aus der 1. Bundesliga war der 1. VC Vechta. Aus der Regionalliga stieg der SC Langenhorn (Nord) auf. Ein Sonderspielrecht hatte wieder der VC Olympia Berlin.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der Dresdner SC. Absteigen mussten der TV Bernhausen, die TSG Mainz-Bretzenheim und der SC Leipzig.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:
 TSV Bernhausen
 Dresdner SC
 SV Ettlingen
 TV Holz
 SC Leipzig
 VF Bayern Lohhof
 TSG Mainz-Bretzenheim
 SV Sinsheim
 TSG Tübingen
 SSV Ulm
 TV Wetzlar
 1. VC Wiesbaden

Absteiger aus der 1. Bundesliga war die TSG Tübingen. Aus der Regionalliga stiegen der TV Holz und die TSG Mainz-Bretzenheim (Südwest), der TSV Bernhausen (Süd) sowie Bayern Lohhof (Südost) auf.

Tabelle

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1996 97
Volleyballsaison 1996/97